Спасо-Преображенский кафедральный собор — православный кафедральный собор Сумской епархии УПЦ (МП).

Описание 
Двухкупольный, крестообразный в плане собор объединил в себе элементы разных стилей, таких как ренессанс, барокко и классицизм.

В барабане с позолоченным куполом размещены четыре 3-метровые скульптуры апостолов — по одной на каждый угол. Их объединяет Балюстрада чёрного цвета. На фасадах и карнизах есть много лепных, мастерски выполненных деталей.

Колокольня собора построена в стиле барокко. Два яруса примыкают к притвору, три других представляют собой четырёхугольную башню. Колокольня завершается небольшим сферичным куполом с фигурами святых.

В середине храма можно увидеть лепнину по мрамору и много художественных работ на библейскую тему. Иконостас выполнен из белого мрамора и малахита.

История храма 

Двухъярусный собор был возведён в центре города, на месте деревянной церкви. Первый архитектор, спроектировавший храм, неизвестен.

В середине XIX века храм начал приходить в непригодность, поэтому в 1858 году он был несколько перестроен и превратился из двухъярусного в одноэтажный. Однако храм ещё не приобрёл современный нам вид. С 1882 по 1892 год была проведена капитальная реконструкция под руководством академика архитектуры Михаила Ловцова. Меценатами обновительных робот были сумские купцы Николай и Дмитрий Сухановы.

К собору пристроили 56-метровую колокольню, на которой установили куранты, заказанные и изготовленные в Англии. Во время гражданской войны они были повреждены и лишь в 1947 году отремонтированы работниками завода им. Фрунзе. С того времени куранты заводят только один раз в трое суток и в этом они превосходят кремлёвские, которые заводят каждые 12 часов.

Следует отметить, что в храме мастерами были отлично выполнены интерьер и роспись иконостаса. Живописные работы на библейские темы были выполнены известными русскими художниками Клавдием Лебедевым, Михаилом Нестеровым и Владимиром Маковским.

Корсунская икона Божией Матери 
Корсунская икона Божией Матери была покровительницей Сум и почти триста лет находилась в Спасо-Преображенском соборе. Надеясь обрести прозрение, к ней приходили сотни слепых, оставляли при ней золото и ювелирные изделия. Согласно легенде, эта икона была одним из списков той, которую привёз в Киев князь Владимир. Её признали чудотворной. Каждой осенью с ней проводятся крестные ходы, начавшиеся ещё в XIX по инициативе мецената реконструкции Спасо-Преображенского собора Дмитрия Суханова.

24 марта 2009 года Корсунскую икону Божьей Матери похитили. Милиция предположила, что похитителя привлёк её золотой оклад. Во время вечерней службы чудотворная икона ещё была в соборе, но уже на утро, когда люди пришли в храм, её уже не было. Следов взлома сотрудники милиции не установили, поэтому следствие предположило, что злоумышленник спрятался где-то в храме во время вечерней службы, а потом, спрятав икону под одеждой, утром спокойно вышел из помещения, когда собор уже был открыт. Сторож не мог зайти ночью в храм и не слышал ничего подозрительного. Сигнализации в храме не было.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сумы, август 2007 года на частном сайте путешествий по Украине Сергея Клименко
 Сумская епархия на Сайте Пресс-службы УПЦ

Литература 
 А. И. Дейнека «Памятники архитектуры Сумщины» — Х.: Прапор, 1989.
 43. Сумщина // Автомобільна прогулянка Україною., К.: Балтія-Друк, 2008, стр. 445–446

Кафедральные православные соборы Украины
Сумы
Архитектура Сум
Храмы Украинской православной церкви Московского патриархата
Сумская епархия
Православные храмы XVIII века
Православные храмы Сумской области